Babbit steht für:

 Jamie Babbit (* 1970), US-amerikanische Filmproduzentin
 Babbit, deutscher Name der Ortschaft Babīte in der Landschaft Vidzeme in Lettland
 Babbit, deutscher Name des Sees Babītes ezers im Bezirk Babīte in Lettland

Siehe auch Babbitt